San Cristobal oder San Cristóbal (span. ‚Heiliger Christophorus‘) bezeichnet folgende Orte:

in Argentinien:
 San Cristóbal (Buenos Aires), Stadtteil von Buenos Aires, Argentinien

in Bolivien:
 Kanton San Cristóbal, ein Gemeindebezirk im Departamento Potosí
 San Cristóbal (Ortschaft, Bolivien), Ortschaft im Departamento Potosí
 San Cristóbal (Minera), Minensiedlung im Departamento Potosí

in der Dominikanischen Republik:
 San Cristóbal (Provinz), Provinz
 San Cristóbal (Stadt, Dominikanische Republik), Stadt

in Ecuador:
 San Cristóbal (Azuay), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Paute, Provinz Azuay
 San Cristóbal (Quevedo), Parroquia urbana im Kanton Quevedo, Provinz Los Ríos

in Guatemala:
 San Cristóbal Acasaguastlán, Municipio im Departamento El Progreso
 San Cristóbal Cucho, Gemeinde im Departamento San Marcos
 San Cristóbal Totonicapán, Gemeinde im Departamento Totonicapán
 San Cristóbal Verapaz, Gemeinde im Departamento Alta Verapaz
 Ciudad San Cristóbal, Vorstadt von Guatemala-Stadt im Municipio von Mixco

in Kolumbien:
 San Cristóbal (Kolumbien), Gemeinde im Departamento Bolívar, Kolumbien
 San Cristóbal (Bogotá), Stadtbezirk von Bogotá, Kolumbien

in Kuba:
 San Cristóbal (Kuba), Stadt und Municipio in der Provinz Artemisa, Kuba

in Mexiko:
 San Cristóbal de las Casas, Stadt im zentralen Hochland von Chiapas
 San Cristóbal (Apaseo el Grande), Ort im Bundesstaat Guanajuato
 San Cristóbal (Irapuato), Ort im Bundesstaat Guanajuato
 San Cristóbal (Valle de Santiago), Ort im Bundesstaat Guanajuato
 San Cristóbal (Ajuchitlán del Progreso), Ort im Bundesstaat Guerrero
 San Cristóbal (Chilpancingo de los Bravo), Ort im Bundesstaat Guerrero
 San Cristóbal (Tlacoachistlahuaca), Ort im Bundesstaat Guerrero
 San Cristóbal (Metztitlán), Ort im Bundesstaat Hidalgo
 San Cristóbal (Tlanchinol), Ort im Bundesstaat Hidalgo
 San Cristóbal (Jalisco), Ort im Bundesstaat Jalisco
 San Cristóbal (Veracruz), Ort im Bundesstaat Veracruz
 San Cristóbal (Zacatecas), Ort im Bundesstaat Zacatecas

in Paraguay:
 San Cristóbal (Alto Paraná), Gemeinde in Paraguay

in Peru:
 mehrere Distrikte, siehe Distrikt San Cristóbal

in Spanien:
 San Cristóbal (Valdes), Ort am Jakobsweg in der asturischen Gemeinde Valdes
 San Cristóbal de La Laguna, Stadt auf der Insel Teneriffa
 San Cristóbal (Parroquia), Ortsteil der Gemeinde Villanueva de Oscos, Asturien

in Venezuela:
 San Cristóbal (Venezuela), Hauptstadt des Bundesstaats Táchira, Venezuela

San Cristobal oder San Cristóbal  bezeichnet außerdem:

Bauten:
 zahlreiche Kirchen, siehe Christophoruskirche
 Fuerte de San Cristóbal, Fort bei Pamplona, Navarra

Inseln:
 San Cristóbal (Galápagos), eine der Galápagos-Inseln, Ecuador
 San Cristóbal, alternativer Name der Salomon-Insel Makira

Erhebungen:
 Cerro San Cristóbal (Santiago de Chile),  Hügel inmitten von Santiago de Chile, Chile
 San Cristóbal (Vulkan, Nicaragua), 1745 m, Vulkan in Nicaragua
 San Cristobal (Vulkan, Philippinen), 1470 m, Vulkan auf den Philippinen
 San Cristóbal (Pamplona), Ezcaba, 892 m, Berg mit Fort nahe Pamplona, Spanien

Historisch:
 Havanna, Hauptstadt Kubas (ursprüngliche Form San Cristóbal de La Habana)
 Saba (Insel), Insel der Niederländischen Antillen, (Isla de San Cristóbal nach Christoph Kolumbus)
 Makira, Salomonen-Insel (früherer Name San Cristóbal)

Weiteres:
 San-Cristóbal-Rubintyrann, Sperlingsvogel
 San-Cristobal-Taube, ausgestorbene Taubenart

Siehe auch:
 São Cristóvão